Termenul „Buhai” se poate referi la :

Buhai, instrument muzical popular
Râul Buhai, afluent al râului Jijia.
Dumitru Buhai, scriitor român din Statele Unite (n.1936)
Buhai de baltă, pasăre acvatică (Botaurus stellaris)
Buhai, taur